Гран-при Ивана Поддубного 2001 года состоялся в Москве 10-12 августа.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Август 2001 года
2001 год в борьбе
Спорт в России в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Москве
2001 год в Москве
Соревнования по борьбе в Москве